Tofta distrikt kan syfta på:

Tofta distrikt, Gotland
Tofta distrikt, Skåne

Se även
Tofta församling
Tofta socken